Нарта́н () — село в Чегемском районе Кабардино-Балкарской Республики. Административный центр муниципального образования «Сельское поселение Нартан».

География 
Селение расположено в центральной части республики, на правом берегу реки Нальчик. Находится в 15 км к востоку от районного центра — Чегем. Южные окраины села слились с восточными районами города Нальчик.

Село тянется на 11 км к северо-востоку от Нальчика, между железнодорожной веткой Прохладная—Нальчик (с запада) и федеральной автотрассой «Кавказ» (М29) (с востока).

Площадь сельского поселения составляет — 42 км2. В составе сельского поселения выделяется — дорожный разъезд Нартан, расположенный в северо-западной оконечности села.

Граничит с землями населенных пунктов: Нальчик на юго-западе, Адиюх на северо-западе, Урвань на юго-востоке и Шитхала на северо-востоке.

Населённый пункт расположен в предгорной зоне республики. Рельеф местности представляет собой предгорные наклонные равнины. Средние высоты составляют 372 метра над уровнем моря. Село с трех сторон полукольцом окружена возвышенностями Лесистого хребта, вид на которую из села напоминает форму подковы.

Гидрографическая сеть представлена рекой Нальчик и подземными водами залегающими близко к поверхности земли. К северу от села имеются скопления выходящих на земную поверхность родников.

Климат умеренный влажный. Лето жаркое, со средними температурами июля около +22°С. Зима прохладная со средними температурами января -2,5°С. Основные ветры — восточные и северо-восточные. Среднее количество осадков в год составляет около 700 мм. Основное количество осадков выпадает весной и в начале лета.

История 
Точная дата основания села неизвестно.

Во время Кавказской войны, на территории современного села существовало пять аулов — Къылышбий хьэблэ (Клишбиево), Агъзагъ хьэблэ (Агзагово), Алъэсчыр хьэблэ (Атласкирово), Гъукӏэжь хьэблэ (Гукежево), и Хьэуд хьэблэ (Хаудово).

В 1865 году в ходе Земельной реформы Кабарды, все пять аулов объединены в одно поселение. Новому поселению было присвоено название Клишбиево, в честь вуорков (дворян) Клишбиевых владевших крупнейшим из пяти аулов. Но и по сей день село по традиции делится на верхнюю и нижнюю части.

В 1920 году, с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа Клишбиево, как и все другие кабардинские поселения было переименовано, из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило новое название — Нартан, по названию лесистого хребта Нартана (), протянувшегося от села Аушигер до города Нальчик. Топоним в переводе с кабардинского языка — означает «мать нарта».

Во время Великой Отечественной войны село около трех месяцев было оккупировано немецкими войсками. В начале 1943 года в ходе Нальчикской операции, село одновременно с Нальчиком был освобожден от захватчиков. В память о погибших в селе установлены два памятника.

С 1924 по 1944 года село входило в состав Нальчикского района КБАССР.

С 1944 по 1962 года в составе Чегемского района.

С 1962 по 1965 года в составе Урванского района.

В 1965 году, с преобразованием муниципальных районов КБАССР, возвращен в состав Чегемского района

Ныне окраины юго-западной (верхней) части села фактически слились с восточными районами города Нальчик — Александровка и Дубки.

Население 

Плотность —  чел./км2.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 91 % населения села составляли кабардинцы.

Образование 
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 — ул. Ленина, 137
 МКОУ Средняя общеобразовательная школа № 2 — ул. Али Тухужева, 1
 Республиканский интернат для детей-сирот — ул. Ленина, 100
 Начальная школа Детский сад № 1 
 Начальная школа Детский сад № 2

Здравоохранение 
 Участковая больница
 Поликлиника 
 Стоматологический центр

Культура 
 Дом культуры 
 Спортивно-оздоровительный комплекс 
 Музей посвященный жизни и творчеству Пачева Бекмурзы Машевича

Общественно-политические организации: 
 Адыгэ Хасэ 
 Совет старейшин 
 Совет ветеранов Великой Отечественной войны и других военных конфликтов 
 Совет ветеранов труда

Ислам 
На территории села действуют 5 мечетей:
 МРМО «Агзыгей» — ул. Ленина, 2. 
 МРМО «Гукажей» — ул. Атажукина, 23. 
 МРМО «Калашби» — ул. Ленина, 102.
 МРМО «Къесынхьэблэ» — ул. Ленина, 217. 
 МРМО «Къэлэшбихьэблэ» — ул. Бергегово, 38 «а».

Экономика 
В связи с быстрым развитием индустриального сектора экономики в республике, значительное количество населения Нартана было занято на промышленных предприятиях города Нальчик. Этому способствовало исключительно выгодное расположение села в непосредственной близости от промышленного центра республики. В настоящее время большая часть населения села занята в бюджетных организациях и коммерческих структурах города Нальчика, а также в сфере частного среднего и малого бизнеса и предпринимательства.

Большую роль в экономике села также играет сельское хозяйство. Основные возделываемые культуры — кукуруза, пшеница, ячмень, рожь, подсолнуха. По обеим сторонам села, разбиты сады яблоней и груш. Также высоко развиты частное плодоовощеводство и скотоводство.

Памятники 
 Нартановские курганы (12 насыпей) 
 Памятник основоположнику кабардинской литературы — Пачеву Бекмурзе 
 Памятник воинам погибшим при освобождении села в 1943 году
 Памятник землякам погибшим в Великой Отечественной войне

Известные уроженцы 
 Пачев Бекмурза Машевич — кабардинский поэт-сказитель, один из основоположников современной кабардинской письменности и литературы. Писал сложенным им алфавитом на основе письменности аджам. 
 Тухужев Али Матыкович — кабардинский советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Клишбиев Сосланбек Касаевич — потомственный дворянин, один из последних представителей княжеского рода владетелей села. Глава Нальчикского округа в 1910—1917 годах.
 Наков Мустафа Петуевич — чемпион РСФСР по классической борьбе (1949), трёхкратный чемпион СССР.
 Хагажеев Джонсон Талович — Герой Социалистического Труда (1985), директор ряда предприятий цветной металлургии в СССР и России.
 Опрышко Олег Леонидович — историк-архивист, автор многих книг по истории Кабардино-Балкарии.

Ссылки 
 Официальный сайт сельского поселения Нартан 
 Сельское поселение Нартан

Примечания 

Населённые пункты Чегемского района
Бывшие районные центры Кабардино-Балкарии